Erzelternerzählung oder traditionell Vätergeschichte ( zu ) bezeichnet die gesammelten Erzählungen über die Stammväter und Stammmütter der Israeliten im 1. Buch Mose (Genesis oder Bereschit) der Bibel (). Diese Texteinheit erzählt die Anfänge des Volkes Israel als nomadisch bzw. halbnomadisch lebenden Familien- und Sippengeschichte über drei bis vier Generationen: von den Erzeltern Abraham und Sara über ihren Sohn Isaak und seine Frau Rebekka, den Konflikt zwischen deren Zwillingssöhnen Jakob und Esau bis zu Streit und Versöhnung der zwölf Söhne Jakobs in der Josefsgeschichte. Als Erzmütter gelten neben Sara und Rebekka auch Jakobs Ehefrauen Lea und Rachel.

Die drei „abrahamitischen Religionen“ Judentum, Christentum und Islam führen sich je auf ihre Weise auf die Erzelternerzählung zurück.

Bezeichnung 
Die biblische Exegese betonte traditionell die Rolle der drei Stammväter Abraham, Isaak und Jakob, auch in der Bezeichnung Vätergeschichte. Heute setzt sich allmählich die Terminologie ‚Erzeltern‘ bzw. ‚Erzeltern-Erzählungen‘ durch, weil . „Selbst dort, wo Männer scheinbar die Handlung tragen, nehmen Frauen entscheidende Rollen ein.“ Die Vorsilbe Erz- stammt vom griechischen arch- „Erster-, Höchster-“ und bezieht sich auf die Reihen- und zugleich Rangfolge dieser Personen in der biblischen Gesamtgeschichte Israels.

Rekonstruierter Stammbaum der Erzeltern in der Bibel

Zwölf Stämme Israels 

Die zwölf Jakobssöhne (Abrahams Urenkel) sind biblisch die Stammväter der Zwölf Stämme Israels, also des Gesamtvolkes, dessen Geschichte ab dem 2. Buch Mose (Exodus) erzählt wird (Jakobs Tochter gehört nicht dazu). Die Entstehung dieses Volkes hatte Israels Gott JHWH dem Abraham zu Beginn der Erzelternerzählung versprochen (); am Schluss bekräftigt er diese Segenszusage (). Die Versöhnung der Söhne Jakobs nach dessen Tod bildet somit das „politische Lebensprogramm für Israel“. Die gesamte Erzählung umfasst nach dem Eigenkontext einen riesigen Zeitraum seit dem Noachbund nach der Sintflut () bis zur Sklaverei der Israeliten im Alten Ägypten (Ex 1). Tatsächlich spiegelt sie jedoch schon die spätere Besiedlung des gelobten Landes Kanaan, von der die weiteren biblischen Bücher erzählen. Der Entstehungsprozess der Erzählung von ersten Einzeltexten bis zur Endkomposition der Tora (des Pentateuch) ist sehr komplex und umstritten. Konsens besteht heute darin, dass die Endredaktion, die die Erzelternerzählung mit der vorangehenden Urgeschichte () und der folgenden Exoduserzählung verknüpfte, um 450–400 v. Chr. geschah.

Theoretische Überlegungen und Hintergründe 
In dem Zeitraum zwischen den 12. bis zum 9. Jahrhunderts v. Chr. sind Auseinandersetzungen zwischen den nicht sesshaften „Aramäern“ („aramäische Wanderbewegung“, ) und den Assyrern (Assyrien) in der Region um den Tigris sowie den ehemals hethitischen Besitzungen westlich des Euphrats belegt. Aus diesen nicht geschlossenen ethnischen Gruppen wanderten einige nach Kanaan ein und ließen sich dort um das 13. Jahrhundert v. Chr. als einzelne nomadische Stämme aramäischer Herkunft nieder („Landnahme der Israeliten“). Die Familien- und Sippenverbände wechselten saisonal von den Winterweiden zu den Sommerweiden, sie waren als Verbände lose organisiert und wurden von Stammesältesten angeführt. Dabei verehrten sie überwiegend „Vätergottheiten“.

Der Theologe Alt prägte den Begriff „Gott der Väter“ und nimmt damit Bezug auf die Erzelternerzählungen. Der Begriff umschreibt den Unterschied zu den kanaanäischen Gottheiten, die sich über ihren Kultort definierten, während die „Vätergottheiten“ durch die Person, den Erzvätern (-müttern), bestimmt wurden, denen er sich zum ersten Mal offenbarte. Während das Pantheon der Kanaanäer, deren Zentren die kanaanäischen Stadtstatten wie Hazor, Megiddo und Lachisch waren, ihre Götter an bestimmten Kultplätzen verehrten, so En-Gannim, Jibleam, Dotan, Tirza und Besek.

Martin Metzger greift die Begrifflichkeit und Vorstellung Alts auf und vermutet, dass die an den Kultplätzen oder Heiligtümern tradierten Kulterzählungen sukzessive auf die „Vätergottheiten“ übertragen wurden, wobei insbesondere die Figur der Erzväter bzw. Erzelterngestalten in die kultischen Erzählungen einbezogen wurden. Die Erzelterngenerationen sind Abraham und Sara ihr Sohn Isaak und dessen Frau Rebekka, ihre Söhne Esau und Jakob sowie dessen Ehefrauen Lea und Rachel. So sei das Baumheiligtum von Mambre bei Hebron in die Abrahamserzählung () eingeflossen, das Quellen- oder Brunnenheiligtum von Beerscheba Anknüpfungspunkt für die Erzählung um Isaak () geworden und die Höhen(heiligtümer) von Sichem (), Bet-El (), Penuel () sowie Mahanajim () wurden in die Erzählungen um Jacob eingewoben. In einem nächsten Schritt der Religionsentstehung wurden die Erzelterngestalten auch genealogisch (rekonstruierter Stammbaum) verbunden und die zugehörigen Gottheiten unter dem Begriff der „Gott Abrahams Isaaks und Jacobs“ oder den „Gott der Väter“ () zusammengeführt. Damit war die Umwandlung der Verehrung an den heiligen Orten zu der tradierten Erzählung „Gott der Väter“ weitgehend abgeschlossen.

Literatur 
 Uwe Zerbst, Peter van der Veen: Volk ohne Ahnen? Auf den Spuren der Erzväter und des frühen Israel. SCM Hänssler, Holzgerlingen 2017, ISBN 3-7751-5467-1.
 Irmtraud Fischer: Die Erzeltern Israels: Feministisch-theologische Studien zu Genesis 12–36. De Gruyter, Berlin 2011, ISBN 3-11-014232-5 (erstveröffentlicht 1994).
 Anselm C. Hagedorn, Henrik Pfeiffer (Hrsg.): Die Erzväter in der biblischen Tradition: Festschrift für Matthias Köckert. De Gruyter, Berlin 2009, ISBN 3-11-020978-0.
 Horst Seebass: Vätergeschichte. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn:
 Genesis, 3 Bände in vier Teilbänden, Band 2/1. 1997, ISBN 3-7887-1526-X.
 Genesis, 3 Bände in vier Teilbänden, Band 2/2. 1999, ISBN 3-7887-1583-9.
 Claus Westermann: Die Verheißungen an die Väter: Studien zur Vätergeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1997, ISBN 3-525-53273-3.

Einzelnachweise 

Biblisches Thema
Stoffe und Motive (Altes Testament)

Patriarchatsforschung